Ла-Сель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Ла-Сель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Ла-Сель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Ла-Сель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар